Cheurón puede hacer referencia a:

 Cheurón (heráldica).
 Cheurón (anatomía), parte de la cola de los reptiles.
 Cheurón (lingüística), un tipo de paréntesis o corchetes.